Леонарду Мендес Лима да Силва (; 14 января 1982, Рио-де-Жанейро) или Лео Лима — бразильский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник клуба «Васко да Гама». Поиграл за многие ведущие бразильские команды. В Европе хавбек выступал за «Порту». В 2003 году перешел в софийский ЦСКА, однако болгары не смогли полностью расплатиться с «Васко де Гамой» за футболиста. В итоге Лима был вынужден покинуть клуб. Несколько лет провел на Ближнем Востоке.

Сборная 
В 1999 году Лео Лима в составе юношеской сборной Бразилии стал Чемпионом мира среди юниоров в Новой Зеландии. Через два года полузащитник принимал участие в Чемпионом мира среди молодёжных команд в Аргентине. Сыграл несколько матчей за главную национальную команду страны.

Достижения

Национальные 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро (2): 2003, 2007
 Чемпион штата Сан-Паулу (2): 2006, 2008

Международные 
 Чемпион мира среди юниоров: 1999
 Чемпион Южной Америки среди юниоров: 1999
 Чемпион Южной Америки среди молодёжных команд: 2001

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Sports.ru

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Аль-Наср» Дубай
Игроки ФК «Шарджа»
Игроки ФК «Санта-Круз» Ресифи
Игроки ФК «Мадурейра»
Игроки ФК «Анаполина»
Игроки сборной Бразилии по футболу